Bretão (raça equina francesa)
Bretanha (região no oeste da França)
Bretanha (nome derivado de Britannia)
Grã-Bretanha (uma das Ilhas Britânicas que compõe o Reino Unido)
Britânia (antiga província romana)
Bretões (grupo étnico francês)
Língua bretã (falada em Bretanha, na França)

Desambiguações de gentílicos

pl:Rasy z serii gier The Elder Scrolls#Breton